Constance Gordon-Cumming (1837-1924), femme écrivain voyageur et peintre écossaise ;
 Roualeyn George Gordon-Cumming (1820-1866), explorateur et chasseur de lions écossais.